Hay River peut faire référence à :
 Hay River, rivière de l'Alberta et des Territoires du Nord-Ouest, au Canada,
 Hay River, ville des Territoires du Nord-Ouest,
 Hay River, rivière de l'État du Wisconsin, aux États-Unis,
 Hay River, ville de l'État du Wisconsin,
 Hay River, rivière d'Australie-Occidentale.